Uve (antes conocidos como Vértigo) es un grupo español de rock alternativo, formado en Alicante a principios de 2004. Está formado por Javier Sáez (voz), Manu Egido (bajista), Mutha (guitarrista), Pedro Durán (guitarrista) y Joakín Tortosa (percusión). Han editado cinco discos, Inevitable (2005), La frágil sensación de euforia (2007) , Vendita Venganza (2009), Live@Texola (2013) y Hasta el Final (2015), y han girado por todo el país.

Tras el abandonado proyecto de Home Insane, se reunieron los cuatro componentes originales para llevar a cabo la nueva propuesta de rock, que mezcla tintes de heavy metal, gothik, hard rock y emo. Un año después de la formación del nuevo proyecto, graban y editan su primer álbum de estudio, Inevitable. Durante los siguientes dos años actúan en infinidad de lugares de la geografía española, comenzando a llamar la atención de los medios especializados. A finales de 2006 entran a Estudios Cube, contando con la producción de Carlos Escobedo y Alberto Seara, a grabar su segundo disco de estudio.

El 17 de abril de 2007 se publicó su segundo álbum de estudio, La frágil sensación de euforia, que fue bien recibido por el público y fanes de este estilo musical y que propició la realización de una nueva gira entre 2007 y 2008. El videoclip de su sencillo "Hasta el amanecer" consiguió colarse en las principales cadenas musicales de televisión.

El 16 de abril de 2009 sale a la venta su tercer disco, "Vendita Venganza". Este disco, producido por M.A. Mart y masterizado en Nueva York por Andy Vandette, supone el afianzamiento del grupo. Su sonido se vuelve más duro y su actitud más roquera.
Durante la gira de presentación de "Vendita Venganza" entra definitivamente en la formación de la banda Pedro Durán (guitarrista).

El lanzamiento viene arropado por su nuevo sencillo "Sigo en pie", cuyo videoclip rodado dentro de un circo, y con tomas bajo el agua, se hizo con el premio del público en el festival internacional de videoclips FIVECC.
Entre 2011 y 2012 la banda prepara nuevo material y anuncia un inminente EP con la formación definitiva de cinco músicos.

En 2012 la banda anuncia un parón indefinido en su carrera.

El 26 de julio de 2013 la banda anuncia su regreso a los escenarios acompañados de la edición de un disco en directo, Live@Texola, un grandes éxitos grabado en directo en enero de 2012 en la Sala Texola en Elda, Alicante (España), que se publica únicamente en versión digital el 31 de octubre de 2013.

En otoño de 2014 tras una exitosa campaña de micromecenazgo comienzan a grabar su cuarto disco, "Hasta el final", un álbum con 11 temas autoproducido por ellos mismos y con la colaboración de los propios mecenas del proyecto en la grabación de coros. Finalmente el disco sale a la venta el 6 de abril de 2015.

Componentes 

 Javier Sáez - Voz y letras
 Manu Egido - Bajo
 Mutha - Guitarras
 Joakín Tortosa - Batería, percusión
 Pedro Durán - Guitarras

Discografía

Como Vértigo 
 Inevitable (2005, La creme Records)
 La frágil sensación de euforia (2007, Desconocido Producciones / LenguaArmada)

Como UVE 
 Vendita Venganza  (2009, LenguaArmada)
 Live@Texola (2013 Desconocido Producciones)
 Hasta el Final (2015 Desconocido Producciones)

Enlaces 
Página de la banda
 Página oficial en MySpace

Grupos de rock de la Comunidad Valenciana
Grupos de metal alternativo de España
Grupos de nu metal de España
Grupos de hard rock de España
Grupos de rock alternativo de España